Панкевич (, ) — фамилия. Известные носители:
 Панкевич, Анастасий (1882—1942) — священник, блаженный Римско-Католической Церкви.
 Панкевич, Иван Артёмович (1887—1958) — закарпатский лингвист, литературовед и этнограф.
 Панкевич, Михаил Иванович (1757—1812) — математик, профессор Московского университета.
 Панкевич, Юзеф (1866—1940) — польский художник.
 Панкевич, Юлиан Иванович (1863—1933) — украинский художник и литератор.